Новая Казанка — деревня в Бардымском районе Пермского края. Входит в состав Тюндюковского сельского поселения.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 128 человек, в том числе 59 мужчин и 69 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 207 человек.

Находится примерно в 23 км к югу от центра села Барда.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района